Терези́на () — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Пиауи. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Терезина. Это единственная столица северо-восточного штата, не расположенная на побережье. Центральная часть города расположена у слияния рек Парнаиба () и Поти (), поэтому Терезину иногда называют «Месопотамией Северо-Востока». На другом берегу Парнаибы расположен город Тимон (), а ещё дальше — граница штата Мараньян.

Население составляет 814 230 человек на 2010 год, агломерации — 996 тысяч. Занимает площадь 1 391,981 км². Плотность населения — 584,94 чел./км².
Окружающая Терезину местность часто называется «Равнина молний» (), так как здесь третье в мире место по количеству молний в год.

Город основан 16 августа 1852 года губернатором провинции Жозе Сарайва (), первоначально назывался Vila Nova do Poti (по расположению на реке Поти). Позже получил нынешнее название в честь супруги императора Бразилии Педру II императрицы Терезы. В том же 1852 году столица провинции была перенесена из города Оэйрас () в Терезину. Терезина стала первым городом Бразилии, построенным в соответствии с генеральным планом; планировка города прямоугольная, отчего карта похожа на шахматную доску. Город разделён на кварталы, самый большой (по населению) из которых — Мокамбинью (), с улицами, засаженными манговыми деревьями.

Так как Терезина расположена около экватора, дневная температура меняется от 26 до 40 градусов в течение года, с января по май погода более холодная. Самые тёплые месяцы — с октября по декабрь. Высокая влажность поддерживается круглый год, от 40 % до 90 %, наибольшая — с марта по июнь.

География

Климат 
Климат Терезины тропический, саванновый, осадков выпадает около 900 мм в год. Подавляющая часть этих осадков выпадает с декабря по май.

Растительность 
Растительность характеризуется словом каатинга, происходящим из языка тупи (белый лес, от каа — лес и тинга — белый), и типична для северо-востока Бразилии. Каатинга представляет собой лес из невысоких деревьев с шипами. Подлесок состоит из колючих кустарников, пустынных растений и кактусов. Многие цветы растут только в сезон дождей и умирают на время засухи.

Экономика 
ВНП города в 2005 году составил R$ 5 245 724 000.

Доход на душу населения в том же году составил R$ 6 650.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 844 245 жителей.

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания 

Города Бразилии
Переименованные населённые пункты Бразилии